Андрéй Валéрьевич Зинóвьев (род. 10 октября 1969, гор. Калинин, ныне Тверь) — российский орнитолог, зооархеолог. Доктор биологических наук, профессор, Вице-президент Международной ассоциации палеодонтологии (International Association for Paleodontology), почетный член Американского орнитологического общества (American Ornithological Society), проректор по научной и инновационной деятельности Тверского государственного университета.

Биография 
Сын орнитолога В.И. Зиновьева (1937—1992).

В 1986—1992 годах обучался на химико-биолого-географическом факультете Тверского государственного университета. С момента выпуска работает на биологическом факультете ТвГУ.

В 2001-2003 годах в должности старшего научного сотрудника Российско-Вьетнамского Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра проводил исследования в Социалистической Республике Вьетнам.

С 2015 года заведовал кафедрой "Биологии", а с 2018 года заведует кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ.

В 2020 году — академический руководитель факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики.

С 2020 года — профессор  Базовой кафедры Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

С 2021 года - проректор по научной и инновационной деятельности Тверского государственного университета.

Труды 
Специалист в области функциональной морфологии задних конечностей птиц. Особое внимание уделяет реконструкции мягких тканей задних конечностей и элементов локомоции вымерших видов пернатых. Им проведены реконструкции таких видов, как археоптерикс, конфуциусорнис, гесперорнис, моа, дронт, орел Хааста. Занимается исследованиями орнитофауны Тверского региона. Известен работами по зооархеологии и археоантропологии Твери и Тверского региона, Великого Новгорода, а также Калининградской области.

Владеет английским и немецким языками.

Генеалогия 
Потомок дворянского рода Беренсов и боярского - Квашниных. Известен работами по генеалогии дворянского рода Беренс. С 2015 года - Предводитель Тверского Дворянского Собрания. Кавалер Императорского ордена Святой Анны III степени, Императорского ордена Святого Станислава II степени и ряда императорских и церковных медалей.

Признание
 Вице-президент Международной ассоциации палеодонтологии (International Association for Palaeodontology) (с 2007 года)
 Председатель Тверского отделения Московского общества испытателей природы (с 2010 года)
 Почетный член Американского орнитологического общества (American Ornithological Society) (с 2012 года)
 Член экспертного совета ВАК по биологическим наукам (с 2014 года)
Председатель Рабочей группы по морфологии птиц при Международном союзе орнитологов (The International Ornithologists' Union Working Group on Avian Morphology) (с 2014 года)
Главный редактор журнала из списка ВАК и Web of Science (Zoological Record) "Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология" (с 2015 года)
 Председатель Тверского отделения Русского общества сохранения и изучения птиц (с 2018 года)

Сочинения 
 Зиновьев А.В. 2010. Сравнительная анатомия, структурные преобразования и адаптивная эволюция аппарата двуногой локомоции птиц. М.: Товарищество научных изданий КМК.  285 с.
 Зиновьев А.В., Кошелев Д.В., Виноградов А.А. 2018. Птицы Тверской области и сопредельных территорий. Тверь: ТвГУ. Т. 1. 554 с.
Салимов А.М., Данилов В.В., Романова Е.А., Зиновьев А.В. 2018. Сретенский собор Тверского монастыря Савватьева пустынь: история, архитектура и археология. Тверь: Издатель Алексей Ушаков.  228 с.
Казанский  М.М., Зальцман Э.Б., Скворцов К.Н., Добровольская М.В., Зиновьев А.В., Сапрыкина И.А. 2018. Раннесредневековый могильник Заостровье-1 в Северной Самбии. Отв. ред. Мастыкова А.В. М.: ИА РАН.  Материалы спасательных археологических исследований. Т. 22. 312 с.
 Полный список публикаций можно посмотреть, а также скачать большинство из них, здесь.

Примечания 

 Личная страница А.В. Зиновьева на сервере ТвГУ
 Личная страница А.В. Зиновьева в Энциклопедии ТвГУ
А.В. Зиновьев на Academia

Орнитологи России